Als Währungsreform 1948 bezeichnet man:
 die Einführung der D-Mark in Westdeutschland, siehe Währungsreform 1948 (Westdeutschland)
 die Einführung der Deutschen Mark der Deutschen Notenbank in der Sowjetischen Besatzungszone, siehe Währungsreformen in Deutschland